Cataract River ist der Name folgender Flüsse:

 Cataract River (North Harbour River) auf der Halbinsel Avalon von Neufundland, Kanada
 Cataract River (Michigansee) im Bundesstaat Michigan, Vereinigte Staaten
 Cataract River (Clarence River) im Bundesstaat New South Wales, Australien
 Cataract River (Nepean River) im Bundesstaat New South Wales, Australien